Peti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2002./03. su činile druge županijske lige u većini županija.

2. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 Izvori: 
 rsssf.com

Istok 

 Izvori: 
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 NK Josipdol

2. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

2. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Đakovo 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Našice 
{| class="wikitable"
!mj. !!klub !!ut. !!pob. !!ner. !!por. !!gol+ !!gol- !!bod
|- bgcolor="gold"
|1. ||Omladinac Vukojevci ||29 ||22 ||5 ||2 ||112 ||30 ||71
|-
|2. ||FEŠK Feričanci ||29 ||18 ||6 ||5 ||82 ||34 ||60
|-
|3. ||Lila ||29 ||18 ||4 ||7 ||75 ||43 ||58
|-
|4. ||Vihor Jelisavac ||29 ||16 ||7 ||6 ||94 ||39 ||55
|-
|5. ||DIK Đurđenovac ||29 ||14 ||8 ||7 ||83 ||49 ||50
|-
|6. ||Mladost Našička Breznica ||29 ||13 ||5 ||11 ||47 ||41 ||44
|-
|7. ||Lađanska ||29 ||13 ||5 ||11 ||56 ||55 ||44
|-
|8. ||Omladinac Niza ||29 ||13 ||4 ||12 ||57 ||39 ||43
|-
|9. ||Iskrica Šaptinovci ||29 ||12 ||5 ||12 ||70 ||57 ||41
|-
|10. ||Zoljan ||29 ||11 ||4 ||14 ||52 ||52 ||37
|-
|11. ||Mladost Stipanovci ||29 ||11 ||2 ||16 ||49 ||68 ||35
|-
|12. ||Sloga Podgorač ||29 ||10 ||4 ||15 ||62 ||65 ||34
|-
|13. ||Brezik (Brezik Našički) ||29 ||9 ||6 ||14 ||42 ||66 ||33
|-
|14. ||Slavonac Pribiševci ||29 ||6 ||6 ||17 ||41 ||97 ||24
|-
|15. ||Polet Bokšić ||29 ||2 ||3 ||24 ||23 ||117 ||9
|-
|16. ||Slavonija Klokočevci ||15 ||0 ||0 ||15 ||7 ||100 ||0
|-
!colspan="9"|
|-
|colspan="9"|<small> Slavonija Klokočevci odustala nakon 17. kola  </small>
|}
 Izvori: 
 rsssf.com

 NS Osijek 

 Izvori: 
 rsssf.com

 NS Valpovo - Donji Miholjac Croatia Zvonarić promet Veliškovci'' prvak lige i ostvarila plasman u viši rang natjecanja (1. ŽNL Osječko-baranjska) 
Sudionici:
 Beničanci
 Bratstvo Radikovci
 Croatia Zvonarić promet Veliškovci
 Gat
 Hajduk Krčenik
 Hajduk Marijanci
 Hrvatski sokol Bocanjevci 
 Jedinstvo Donji Miholjac
 Mladost Harkanovci
 Mladost Tiborjanci
 Omladinac Petrijevci
 Podravac Bistrinci
 Podravac (Podravska Moslavina)
 Seljak Koška
 Slavonac Ladimirevci 
 Viljevo Limex
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 28. od 30 kola

2. ŽNL Požeško-slavonska 

Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Sisačko-moslavačka

Kutina - Novska / NS Kutina 

 Izvori: 
 ''ŠNK "Mladost" Gornja Gračenica (1966. – 2006.)

2. ŽNL Splitsko-dalmatinska 
 

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza

2. ŽNL Vukovarsko-srijemska

Skupina A 

 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica i rezultati do 29. od 30 kola 
 ŽNS Vukovarsko-srijemski

Skupina B 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 Slavonac Gradište 
 Vinkovački list

Poveznice 
 1. HNL 2002./03.
 2. HNL 2002./03.
 3. HNL 2002./03.
 4. rang HNL-a 2002./03.
 6. rang HNL-a 2002./03.
 7. rang HNL-a 2002./03.
 Hrvatski nogometni kup 2002./03.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2002./03.

2002-03
 5